Insi Deus — дебютный студийный альбом супергруппы Stardown, вышел в 2006 году на лейбле Mazzar Records. Автором всей лирики альбома является Ardentis. Альбом посвящён Ангелам Хранителям.

Об альбоме 
Insi Deus первый альбом, записанный группой при участии продюсера Jacob Hansen. Альбом был записан c сентября по октябрь 2005 года на питерской студии ДДТ под руководством звукоинженера Юрия Смирнова и его ассистента Дмитрия Митрофаненко. Альбом микшировал Jacob Hansen в конце октября 2005 года на собственной студии Hansen Studios, Дания. 1 марта 2006 года на лейбле Mazzar Records выходит альбом «Insi Deus». В день выхода альбома состоялась его презентация в питерском клубе Red Club. Stardown выступили с группами Korea и Perimeter, у которых также выходили дебютные альбомы в этот день нa Mazzar Records. Специальным гостем выступала группа Hostile Breed. 24 апреля 2006 на телеканале A-One состоялась премьера видеоклипа на песню Shinjitsu в программе «Свежак», который на долгое время попадает в ротацию телеканала.

28 апреля 2007 года состоялось переиздание альбома ограниченным тиражом (1000 дисков) в виде digipak с бонус-треком «Desolate Earth», новой обложкой и оформлением. В этот же день прошла презентация переиздания в виде автограф-сессии и живым выступлением c группой Korea в московском клубе «Plan B» .

Список композиций

В записи участвовали 
 Ardentis — вокал, гитара, сопродюсер
 Alex Pavlov (Amatory) — гитара, сопродюсер
 Даниил Светлов (Amatory) — барабаны
 Стас Рождественский (Korea) — бас-гитара
 Jacob Hansen — продюсер, сведение, мастеринг

Featuring 
 Jacob Hansen (Invocator) — гитарное соло в «Inside Us»
 Alex Pavlov — клавишные в «Can’t Disroot», «Emptiness» и «Voice Inside»
 Ardentis — клавишные в «Desolate Earth», Outro «Voice Inside»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Промосайт альбома «Insi Deus»
 Лирика альбома «Insi Deus» с переводами на русский
 Видеоклип Stardown «Shinjitsu»

Альбомы России